

Onomastica

 Saad – nome proprio di persona arabo maschile

Persone
 Ahmed Saad Osman – calciatore libico
 Baba Saad – rapper tedesco
 Dawood Saad – calciatore bahreinita
 Felipe Saad – calciatore brasiliano
 Gad Saad – psicologo libanese naturalizzato canadese
 Magdalena Saad – pallavolista polacca
 Natasja Saad – rapper e cantante danese
 Roberto Saad – ex tennista argentino
 Salem Saad – calciatore emiratino
 Shehab El-Din Abdel Razek Ahmed Saad – calciatore egiziano
 Siti binti Saad – cantante tanzaniana
 Yusuf Saad Kamel – mezzofondista keniota naturalizzato bahreinita

Geografia
 Gueltat Sidi Saad – comune dell'Algeria, situato nella provincia di Laghouat
 Sidi Yahya Ou Saad – centro abitato e comune rurale del Marocco situato nella provincia di Khénifra
 Distretto di Gueltat Sidi Saad – distretto della provincia di Laghouat, in Algeria